85-й чемпионат Украины по шахматам проходил в Ровно с 5 по 17 декабря.

Участники 

¹) рейтинги даны на декабрь 2016 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 85-й чемпіонат України серед чоловіків

Чемпионаты Украины по шахматам
Декабрь 2016 года
2016 год в шахматах
Спорт на Украине в 2016 году
Спорт в Ровно